Balance (grupa muzyczna) – grupa muzyczna
 Balance (album Kim-Lian) – album Kim-Lian
 Balance (album Van Halen) – album grupy Van Halen
 The Balance Ambulance Tour
 Balance (album Armina van Buurena) – album Armina van Buurena
Zobacz też:
 John Balance
 Duplais Balance – box set